Леваков — фамилия; имеет женскую форму Левакова.
 Леваков, Владимир Иванович (1925—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Леваков, Олег Александрович (род. 1947) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.